Jedlina-Zdrój – miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim
 Jedlina-Zdrój – przystanek osobowy w Jedlinie-Zdroju, w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim
 Jedlina Zdrój – dawna gmina wiejska w województwie wrocławskim

Zobacz też 
 KSP Jedlina-Zdrój